Presika (Labin), een plaats in de gemeente Labin in de Kroatische provincie Istrië
Presika (Ljutomer), een plaats in de Sloveense gemeente Ljutomer